

Alimenti 
 Goya – nome in lingua di Okinawa della Momordica charantia
Goya – azienda alimentare statunitense

Astronomia 
 Goya – cratere di Mercurio

Cinema
 Goya – cortometraggio del 1948
 Goya – film del 1951 diretto da Luciano Emmer
 Goya – film del 1972 diretto da Konrad Wolf
 Goya – miniserie TV del 1985 diretto da José Ramón Larraz
 Goya (Goya a Bordeaux) – film del 1999 diretto da Carlos Saura
 Premio Goya – premio cinematografico spagnolo

Geografia 
 Goya – città della provincia di Corrientes (Argentina)

Letteratura 
 Goya –  romanzo storico di Lion Feuchtwanger pubblicato nel 1951

Musei 
 Musée Goya, museo francese

Musica 
 Goya – gruppo musicale polacco

Persone 
 Francisco Goya – pittore spagnolo

Trasporti 
 Goya – stazione della metropolitana di Madrid